Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Даниловского района (Волгоградская область) — флаг Даниловского муниципального района.
 Флаг Даниловского района (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Даниловское.
 Флаг Даниловского района (Ярославская область) — флаг Даниловского муниципального района.